Angola er opdelt i 18 provinser:

Referencer